Knochenbach bezeichnet

 einen Zufluss der Werre bei Detmold in Nordrhein-Westfalen, siehe Knochenbach (Werre) 
 einen Zufluss des Haustenbaches bei Hövelhof-Staumühle in Nordrhein-Westfalen, siehe Knochenbach (Glenne) 
 den Oberlauf des Landerbaches bei Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen, siehe Landerbach